T.I.M. (band), ook wel The Incredible Mic, een Nederlandse rockformatie
T.I.M. (film), ook wel The Incredible Machine, een Nederlandse film uit 2014
TIM, ook wel Turnhout Iedereen Mee, een Belgische lokale politieke partij uit Turnhout